ABPD steht für:
 Arbeiter- und Bauernpartei Deutschlands, ehemaliger Name der Christlich-Sozialen Reichspartei
 Associação Brasileira dos Produtores de Discos, eine brasilianische Musik-Verwertungsgesellschaft

Abkürzung